Man Against Machine — десятый студийный альбом американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 11 ноября 2014 года.
Альбом дебютировал на позиции № 1 в кантри-чарте Top Country Albums и на позиции № 4 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 130,000 копий. 9 января 2015 года был сертифицирован в платиновом статусе RIAA. К апрелю 2016 года тираж достиг 677,200 копий в США.

Список композиций

Участники записи 
По материалам буклета:
 Sam Bacco — перкуссия
 Robert Bailey — бэк-вокал
 Eddie Bayers — ударные, перкуссия
 Larry Beaird — гитара
 Marc Beeson — бэк-вокал
 Richard Bennett — гитара
 Bruce Bouton — гитара
 Garth Brooks — вокал
 другие

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы RCA Records
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums